«Соседский парень» () — подростковый роман-триллер американского писателя Р. Л. Стайна.

Сюжет 

Скотт переезжает в Шейдисайд после того, как убил свою девушку. В соседнем доме живёт Кристал, которая положила на него глаз. Заинтересовалась Скоттом и Линне, подруга Кристал. У Кристал также есть сестра Мелинда, стеснительная до крайности девушка, которую никто не приглашает на свидания. А сам Скотт хочет, чтобы его девушка была красивая и ненавязчивая, такая, как Мелинда. 

Кристал и Линне заключают между собой пари - кто первый встретится со Скоттом. Первый оказывается Линне - она своей настойчивостью буквально заставляет Скотта поцеловать её. Вскоре Скотт убивает Линне. Кристал пытается добиться свидания со Скоттом. Парень хочет убить её, однако из-за нелепой случайности ему это не удаётся. Затем Скотт переключается на Мелинду. Та в восторге, но Кристал советует ей одеться повульгарнее, чтобы привлечь парня. Мелинда следует советам Кристал, что вызывает ненависть у Скотта. Тот пытается её убить, однако Мелинда в последний момент признаётся, что это Кристал ей так советовала. Скотт пытается убить Кристал, однако та вместе с Мелиндой останавливают его.

Российское издание 

В России издана издательством АСТ 3 февраля 2004 года.

Примечания

См. также 

Романы по алфавиту
Романы 1996 года
Произведения Роберта Лоуренса Стайна